Эмиль Кардино (нем., фр. Emil Cardinaux; род. 11 ноября 1877 г. Берн; ум. 2 октября 1936 г. Берн) — швейцарский художник и график, мастер плакатного искусства и иллюстратор.

Жизнь и творчество 
Родился в зажиточной семье, сын преуспевающего коммерсанта. После получения среднего образования Э.Кардино, по настоянию родителей, поступает на юридической факультет, однако вы то же время берёт уроки рисования в бернской Школе искусств в классе Пауля Фольмара. В 1898 году Эмиль, для продолжения своего образования, уезжает в Мюнхен. Здесь он принимает окончательное решение стать профессиональным художником. Первое время он учится в мастерской Людвига Шмид-Ройте, затем поступает в мюнхенскую Академию художеств, в класс Франца фон ШтукВ 1903 году художник возвращается в Швейцарию, живёт в Берне. В 1911 году он переселяется в городок Мури близ швейцарской столицы, где для него архитектор Отто Ингольд спроектировал и построил дом и мастерскую.

Э.Кардино работает в самых различных жанрах изобразительного искусства. Основным его призванием стало плакатное искусство: мастер создал более 130 плакатов на различные темы, принесшие ему известность за пределами Швейцарии. Кроме этого, Кардино иллюстрирует произведения литературы, пишет маслом на холсте пейзажи (также выполняет их как настенную живопись и росписи по стеклу), выступает как график и карикатурист. Главной темой его работ выступает его родина, Швейцария, её жители и ландшафты, особенно виды горной Швейцарии (Церматт, Маттерхорн и др.). Художник выполняет также многочисленные заказы от туристических компаний, отелей, производителя шоколада, фирмы «Tobler», производителя грузовиков из Ольтена фирмы «Berna» и других знатоков его рекламной продукции.

Примечания

Литература 
 W.J.M.: Unsere Buchillustratoren — Emil Cardinaux zum 50. Geburtstag. в: Bulletin für Schweizer Sammler. Band 1, Nr. 4, 1927, S. 39 ff., doi:10.5169/seals-386852.
 Thomas Bolt: Cardinaux, Emil. In: Sikart (Stand: 1998, aktualisiert 2012)
 Thomas Bolt: Cardinaux, Emil. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

Галерея 

Художники Швейцарии
Графики Швейцарии
Художники-пейзажисты Швейцарии
Художники-плакатисты Швейцарии